Winchelsea (East Sussex), een dorp in het Engelse graafschap East Sussex
 Winchelsea (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria